Dybowa – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen
 Dybowa – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan

Zobacz też 
 Dybowo